Jawbreaker – gruppo musicale statunitense
 Jawbreaker – videogioco del 1982
 Jawbreaker – videogioco del 2003
 Amiche cattive (Jawbreaker) – film del 1999
 Jawbreaker – tipo di caramella